Радівці — місто в Румунії;
 Радівці — історичний повіт Королівства Румунія 
 Радівці — станція Румунських залізниць у повіті Сучава
 Радівці — село в Україні;
 Радівці — зупинний пункт Південно-Західної залізниці у Чернівецькій області